Die Liste der niederländischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle niederländischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlaments nach der Europawahl in den Niederlanden 2019 auf.



Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete 

!
Niederlande